

Нью-Міддлтаун — місто, штат Індіана
 Нью-Міддлтаун — селище, штат Огайо